Должицкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в РФ:
 Должицкая волость — в составе Дновского района Псковской области до 2005 года (упразднена в пользу Лукомской и Искровской волостей)
 Должицкая волость — в составе Плюсского района Псковской области до 2005 года (упразднена в пользу Плюсской волости)